Чернік Сергій Вікторович — білоруський футболіст, воротар клубу БАТЕ та національної збірної Білорусі

Чернік — село, громада округу Нове Замки, Нітранський край.